Prashad kan som auktorsförkortning betyda:

 B. Prashad
 Baini Prashad

Robotskapade auktorsförkortningar